Аллювиа́льные (пойменные) почвы — большая группа почв, располагающихся в поймах рек. В Классификации почв России образуют отдел в стволе синлитогенных почв. Отличительной их особенностью является периодическое затопление паводковыми водами (пойменный (поёмный) процесс), не обязательно ежегодное, но сопровождающееся привносом и отложением на поверхности почвы нового минерального материала (пойменная аккумуляция). Кроме того, на данные почвы оказывает влияние близкое залегание грунтовых вод.

Выделяются три группы типов аллювиальных почв:
 Аллювиальные дерновые почвы в прирусловой части поймы.
 Аллювиальные луговые почвы в центральной пойме.
 Аллювиальные болотные почвы в притеррасной пойме.

Эта классификация создана академиком РАН Г. В. Добровольским на основе процессов почвообразования в поймах рек.

Аллювиальные почвы занимают около 3 % площади суши.

Типы почв
Почвы